Sillé ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Sillé-le-Guillaume, Gemeinde im Département Sarthe
Sillé-le-Philippe, Gemeinde im Département Sarthe
Kanton Sillé-le-Guillaume im Département Sarthe

Siehe auch:
Sille